Пло́скость:
 Плоскость (геометрия) — двумерное пространство нулевой кривизны;
 Плоскость (философия) — термин естественно-научной и историко-философской традиции;
 Плоскость (авиация) — термин, эквивалентный термину «крыло».
 Плоскость (песня) — песня группы «Аквариум».
 Плоскость (Юникод)